

Lokalizacje

Niemcy 
 Volkach – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kitzingen
 Volkach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kitzingen
 Volkach – rzeka, dopływ Menu